Termenul „Moder” se poate referi la:

Moder (râu) în Franța

Nume de persoane
Jozef Móder (n. 1947), fotbalist slovac
Josef Moder (1909-1989), scriitor german
Matthias Moder (n. 1963), atlet german 
Paul Moder (1896–1942), politician german